Слатиоара има више значења:

 Слатиоара (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Слатиоара (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Слатиоара (Стулпикани), насеље у округу Сучава у Румунији
 Слатиоара (Рашка), насеље у округу Сучава у Румунији
 Слатиоара (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Слатиоара (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Слатиоара (Валча), општина у округу Валча у Румунији